Георгий Иванович Гайле — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1905 году в Санкт-Петербурге. Член КПСС с 1929 года.

С 1919 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1919—1968 гг. — рабочий завода «Электросила», инженерно-технический работник в Ленинграде и Риге, главный инженер, директор Рижского электротехнического завода "ВЭФ" (1944-1957), первый заместитель председателя, председатель Латвийского совнархоза, заместитель председателя Совета Министров Латвийской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва, Верховного Совета Латвийской ССР 2-7-го созывов.

Делегат XXII съезда КПСС. 

Умер в Риге в 1968 году.

Ссылки 
 "Ригас Балсс",август 1968 (некролог) _ Infogans
Некролог, ордена 

Директора промышленных предприятий
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 7-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС